Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Drysdale che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-0, 6-1, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1971